Argentat: municipi francès
 Argentat: color semblant al de l'argent.